Aleksander Nikolajevič Filipov (), ruski hokejist, * 10. februar 1951, Moskva, Rusija.

Filipov je v sovjetski ligi igral za klube Lokomotiv Moskva, Dinamo Moskva in Torpedo Ust-Kamenogorsk, skupno na 298-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel dvanajst golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno zlato in  srebrno medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 23-ih tekmah, na kateri je dosegel tri gole.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Lokomotiv Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 24
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 28
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 32
| 3
| 4
| 7
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 35
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 29
| 1
| 4
| 5
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 31
| 0
| 3
| 3
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 30
| 1
| 8
| 9
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 18
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 31
| 2
| 2
| 4
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Sovjetska 2. liga
| 84/85
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 288
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Lokomotiv Moskva
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Torpedo Ust-Kamenogorsk
Moskovski športniki